Горіхівка:

 Горіхівка (Nucifraga caryocatactes) — птах родини воронових.
 Горіхівка американська (Nucifraga columbiana) — північноамериканський вид горіхівок.

Топоніми 
 Горіхівка — село, Бобринецький район, Кіровоградська область
 Горіхівка — річка, ліва притока Дніпра, Черкаська область
 Горіхівка — лівобережний рукав і затока Дніпра, Черкаська область